Râul Crișan se poate referi la:

 Râul Crișan, Galbena
 Râul Crișan, Chichirgeaua

Vezi și 
 Crișan (dezambiguizare)

 Criș (dezambiguizare)

 Râul Criș
 Râul Crișanu
 Râul Crișanu Nou
 Râul Crișoaia
 Râul Criștior

Toponime românești